E70 oder E 70 steht für:

 BMW E70, ein PKW-Modell
 in die Baureihe E 70 eingeordnete Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn:
 Preußische EG 502 bis EG 505 Halle,
 Preußische EG 506 Halle
 Preußische EG 507 und EG 508,
 Bayerische EG 2,
 Embraer 170, IATA-Code dieses Flugzeugtyps
 Enercon E-70, eine Windenergieanlage
 Europastraße 70, eine Fernstraße von A Coruña in Spanien nach Poti in Georgien
 internationale Wasserstraße E70
 Nokia E70, ein Mobiltelefon
 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren nach dem ICD-10-Code
 Toyota Corolla E70, ein PKW-Modell

E70